

Informatica
 Sinclair ZX Spectrum – microcomputer prodotto dal 1982

Musica
 Spectrum – album di Cedar Walton del 1968
 Spectrum – album del batterista Billy Cobham del 1973
 Spectrum - gruppo musicale space rock anni '90
 Spectrum – singolo di Zedd del 2012
 Spectrum – singolo di Florence and the Machine del 2012
 Spectrum – album di Westlife del 2019

Altro
 Spectrum – pseudonimo di Peter Kember, polistrumentista, cantautore e compositore britannico
 Spectrum – nome francese del Pokémon Haunter
 Spectrum (in precedenza Wachovia Spectrum) – impianto sportivo coperto di Filadelfia
 Spectrum Center (noto anche come The Uptown Arena, Charlotte Bobcats Arena e Time Warner Cable Arena), palazzetto per lo sport e intrattenimento a Charlotte, Carolina del Nord
 Spectrum – alter ego di Monica Rambeau
 Spectrum – romanzo di Sergej Luk'janenko